IFEC est l'abréviation de :
 l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;
 l'Institut de formation des éducateurs du clergé ;
 In-Flight Entertainment and Communications (ou In-Flight Entertainment and Connectivity).